Фэн Сяоган (; род. 1958) — китайский кинорежиссёр, актёр и сценарист.

Биография 
Работал художником в художественном ансамбле пекинского гарнизона Народно-освободительной армии Китая. В 1977 году пытался поступить в Центральный театральный институт и Пекинский институт кинематографии, однако провалился на экзаменах. Работу в кинематографе начал в 1985 году, художником Пекинского центра телеискусства, где также начал писать сценарии. В этот период он познакомился с писателем Ван Шо, с которым они совместно написали сценарий к комедийному сериалу «Редакция».

Получил известность после снятой по роману Ван Шо комедии «Фабрика грёз» (1997), которая стала успешной по кассовым сборам в Китае. Сяоган продолжил работать в комедийном жанре, сняв затем картины «Не уходи, пока не увидимся», «Счастливые похороны», также получившие успех в Китае. В июле 2004 года американский журнал BusinessWeek включил режиссёра в ежегодный рейтинг «Звёзды Азии в 2004 году» (Stars of Asia), куда входят 25 выдающихся личностей азиатских стран. Как отмечалось в журнале, Сяоган является «возможно, самым успешным режиссёром, работающим в континентальном Китае».

Фильм Фэна «Во имя чести», вышедший на экраны в 2007 году, рассказывает о событиях Гражданской войны в Китае.

Фильмография

Режиссёр

Актёр

Примечания

Ссылки 
 
 Известный режиссёр Фэн Сяоган // Китайский информационный интернет-центр